Мёнезее:

 Мёнезее — коммуна в Германии, в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Мёнезее — водохранилище в Германии, на реке Мёне.